El Bosque se poate referi la:
El Bosque, Cádiz, un municipiu în provincia Cádiz, Andaluzia, Spania.
El Bosque, Chile, un oraș și comună din provincia Santiago, regiunea Metropolitană Santiago, Chile.